La 12.ª edición del Tour de Romandía se disputó del 8 de mayo al 11 de mayo de 1958 con un recorrido de 830 km dividido en 5 etapas, con inicio y fin en Porrentruy.

El vencedor fue el francés Gilbert Bauvin, cubriendo la prueba a una velocidad media de 34,4 km/h.

Etapas

Clasificaciones 

Así quedaron los diez primeros de la clasificación general de la segunda edición del Tour de Romandía

Referencias

Enlaces externos 
 Tour de Romandía en Procyclingstats

1958
Suiza en 1958
Ciclismo en 1958